NCL steht für:
 National Central Library, die Nationalbibliothek Taiwans in Taipeh
 Native Chemical Ligation, eine Ligationsstrategie bei der Peptidsynthese
 Neukaledonien, Länderkürzel nach ISO 3166
 Neuronale Ceroid-Lipofuszinose, eine Gruppe neurodegenerativer Erkrankungen
 Newcastle Airport, England (IATA-Code)
 Norwegian Cruise Line, US-amerikanische Reederei
 Nucleolin, ein kodierendes Gen auf dem Chromosom 2
 Bahnhof Creidlitz (DS100-Code), siehe Bahnhöfe in Coburg #Bahnhof Creidlitz

Abkürzung